

Населені пункти та їхні частини

 Чехувка — село в гміні Ґрабовець Замойського повіту Люблінського воєводства
 Чехувка — село в гміні Сеправ Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Чехувка — частина села Янкі в гміні Паєнчно Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Чехувка — частина села Любень у гміні Любень Мисленицького повіту Малопольського воєводства

Примітки